Мікко Ріммінен (, , Гельсінкі, Фінляндія) —  фінський письменник та поет. Лауреат Finlandia Prize за роман "Nenäpäivä".

Біографія 
Мікко Ріммінен народився 8 травня 1975  року у столиці Фінляндії – Гельсінкі. Отримав у 2010 році за роман "Nenäpäivä" нагороду Finlandia Prize.

Творчість 
Jännittävää olisi nähdä pihalla lintuja. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1768-5.
Rimminen, Mikko & Salokorpi, Kyösti: Hämärä luonto. Aamunkoista yön tuhmaan lintuun. Niiden käyttäytymisestä ja elämästä yleensä. Kuvittanut Tatu Tuominen. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2009-0.
Sumusta pulppuavat mustat autot. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2667-6.
Pussikaljaromaani. Helsinki: Teos, 2004. ISBN 951-851-019-9.
Pölkky. Helsinki: Teos, 2007. ISBN 978-951-851-124-6.
Nenäpäivä. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-327-1.
Hippa. Helsinki: Teos, 2013. ISBN 978-951-851-566-4.
Maailman luonnollisin asia. Helsinki: Teos, 2017. ISBN 978-951-851-682-1.

Примітки 

Фінські письменники
Письменники XXI століття
Уродженці Гельсінкі